Malawi – repubblica dell'Africa subsahariana
 Lago Malawi – situato fra la repubblica del Malawi, il Mozambico e la Tanzania
 fiume Malawi – scorre nei pressi del confine fra Malawi, Mozambico e Zambia
 l'antico impero africano anche noto come Maravi
 fiume Malawi – fiume del Borneo